Mužská dvouhra St. Petersburg Open 2021 probíhala v druhé polovině října 2021. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo osmadvacet hráčů. Obhájcem titulu byl domácí turnajová jednička Andrej Rubljov, kterého ve čtvrtfinále vyřadil nizozemský kvalifikant Botic van de Zandschulp. Světová šestka tak prohrála již na třetím turnaji v řadě s hráčem postaveným mimo elitní padesátku.

Vítězem se stal nenasazený Chorvat Marin Čilić, který zdolal pátého nasazeného Američana Taylora Fritze po třísetovém průběhu 7–6(7–3), 4–6 a 6–4. V probíhající sezóně si připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo jeho jubilejní dvacátý singlový titul na okruhu ATP Tour. V Petrohradu triumfoval podruhé, když navázal na titul z roku 2011.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Open
ATP Tour 2021